Essa é uma lista de futebolistas do Joinville.

Ídolos 
Ao longo de sua história, contou com jogadores e técnicos de grande expressão nacional, abaixo alguns de seus grandes jogadores e técnicos:

 <span class="plainlinks">Adilço Gonçalves
 Alfinete
 Carlos Alberto
 <span class="plainlinks">Fontan
 Geraldo Pereira
 <span class="plainlinks">Jorge Luiz Carneiro
 <span class="plainlinks">Léo
 Lico
 Nardela
 Adilson Fernandes
 <span class="plainlinks">Paulo Egídio
 <span class="plainlinks">Piava
 <span class="plainlinks">Raul Bosse
 <span class="plainlinks">Tonho
 <span class="plainlinks">Vágner Bacharel
 <span class="plainlinks">Wagner de Oliveira
 <span class="plainlinks">Walter Diab
 <span class="plainlinks">Zé Carlos Paulista
 Roberto Gaúcho
 <span class="plainlinks">Bandoch
 <span class="plainlinks">Benson
 <span class="plainlinks">João Paulo
 <span class="plainlinks">João Carlos Maringá
 Sílvio
 Jacenir
 Marcos Paulo Agulha
 <span class="plainlinks">Paulinho
 Renato Abreu
 Deivid
 Bolívar
 Douglas
 Edgar Silva
 Perdigão
 Zé Carlos
 <span class="plainlinks">Emerson Aleixo
 Ramires
 Fantick
 Marcão
 Lima
 Ramon Menezes
 Marcelo Costa
 Maurício
 William
 <span class="plainlinks">Ivan
 Wellington Saci
 Bruno Aguiar
 Edigar Junio
 Anselmo
 <span class="plainlinks">Naldo

Treinadores 

 Velha
 Alcino Simas
 Diede Lameiro
 Arthur Neto
 Paulo Coutinho
 Carlos Froner
 Paulo Bonamigo
 Edu Coimbra
 Joel Castro Flores
 Leandro Campos
 Hélio dos Anjos
 Raffaele Graniti
 Abel Ribeiro
 Jorge Ferreira
 José Galli Neto
 Wagner de Oliveira
 Othon Valentim
 João Francisco
 Natanael Ferreira
 Sérgio Ramirez
 Arturzinho
 Hemerson Maria

Por ano

2017

Elenco para o Campeonato Brasileiro da série C 
 Atualizado em 7 de junho de 2017.

Transferências 

 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que prorrogaram o contrato

 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores emprestados pelo Joinville
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores que foram dispensados antes do fim do contrato
|}

Listas de futebolistas por clube do Brasil